Mill steht für

 Mill Auto Conversions, britischer Automobilhersteller
 Mill (Band), eine Band aus Koblenz
 Mill (Währungseinheit), eine Untereinheit des US-Dollars
 Mill (Land van Cuijk), ein Dorf in der Gemeinde Land van Cuijk, in der niederländischen Provinz Noord-Brabant
 Mill (Build-Management-Tool), ein Build-Management-Tool für die Scala Programmiersprache

Mill ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Mill (* 1953), US-amerikanischer Skirennläufer
 Arnold van Mill (1921–1996), niederländischer Opernsänger (Bass)
 David Mill (auch Mil, Milln, Millius; 1692–1756), deutscher Philologe und Theologe
 Edith Mill (1925–2007), österreichische Schauspielerin
 Elisabeth Mill (1897–1945), deutsche Schneiderin und NS-Opfer
 Erwin Mill (1927–2022), deutscher Fußballspieler
 Frank Mill (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Harriet Taylor Mill (1807–1858), englische Frauenrechtlerin
 Henry Mill († 1771), englischer Erfinder
 Hugh Robert Mill (1861–1950), britischer Geograph und Meteorologe
 James Mill (1773–1836), schottischer Philosoph und Ökonom
 John Mill (um 1645–1707), englischer Theologe
 John Stuart Mill (1806–1873), britischer Philosoph und Ökonom
 Marie-France Mill, belgische Judoka
 Robert Pring-Mill (1924–2005), britischer Romanist, Hispanist und Katalanist

Mill. ist die Abkürzung für:
 Million

MILL ist die Abkürzung für:
 Major Indoor Lacrosse League, siehe National Lacrosse League

Siehe auch:
 Mil (Begriffsklärung)
 Mills (Begriffsklärung)
 Mill Brook (Begriffsklärung)
 Mill Creek (Begriffsklärung)
 Mill Cove, Bucht von Laurie Island, Südliche Sandwichinseln
 Mill-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Mill Inlet, Bucht an der Foyn-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Mill-Insel, Insel vor der Knox-Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Mill Island (Begriffsklärung)
 Mill Mountain, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mill Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mill Run (Begriffsklärung)
 Mill-Stream-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Mill Township (Begriffsklärung)
 Mill Valley, Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Allen Mill Creek

 Browns Mill (Begriffsklärung)
 Kingsmill (Begriffsklärung)
 Mount Mill, Berg im Grahamland, Antarktika

Abkürzung